Posada puede referirse a:
 una posada, establecimiento histórico de origen romano que ha evolucionado hasta el hotel de lujo;
 las posadas de ecoturismo en Colombia;
 las Pousadas de Portugal;

 localidades o divisiones administrativas:
 Posada de Llanes, parroquia del municipio de Llanes, España;
 Posada de Llanera, localidad del municipio de Llanera, España;
 Posada de San José, la que se encuentra ubicada en la parte alta de Cuenca, en España;
 Posada de Valdeón, municipio de la provincia de León, España;
 Posada, localidad de Italia;
 Posada, aldea del municipio de Tineo, España.

 arquitectura:
 Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín, aeropuerto ubicado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina;
 Catedral de San José de Posadas, principal templo católico de la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, en Argentina;
 Estación de Posadas, estación ferroviaria situada en el municipio español de Posadas, en la provincia de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía;
 Estación Posadas, estación de ferrocarril de la ciudad homónima, capital de la provincia de Misiones, en Argentina;
 Posada del Corregidor, edificación ubicada en el centro de Santiago de Chile;
 Posada de la Sangre, histórico establecimiento de Toledo, España;
 Posada del Peine, hotel en Madrid desde 1610;
 Posada del Potro, en Córdoba, España, desde 2005, Casa del Flamenco de Córdoba.

 personas:
 Adolfo González Posada (1860-1944), jurista, sociólogo, traductor y escritor español;
 Ángela Posada Swafford, periodista, autora y editora colombiana;
 Consuelo Gonzales Posada (1920-2012), esposa del General Juan Velasco Alvarado;
 Dina Posada (1946-), poetisa salvadoreña;
 Fabiola Posada (1963-), humorista y comunicadora social colombiana;
 Francisco Becerra Posada, investigador mexicano;
 Iván Posada Pagliotti (1953-), contador público y político uruguayo;
 Jorge Posada (1971-), exbeisbolista puertorriqueño;
 José Guadalupe Posada (1852-1913), grabador mexicano;
 José María Posada (1817-1886), poeta y periodista español;
 Jesús Posada (1945-), político y funcionario español;
 Luis Xavier Posada (1969-), actor de cine y televisión colombiano.